Sainte-Rose kan syfta på:

Geografi

Guadeloupe 

 Sainte-Rose, Guadeloupe, ort och kommun,

Kanada 

 Sainte-Rose (ort i Kanada), Québec, 

Robotskapade Guadeloupeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar